Williams FW35 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Williams F1 Team, построенный для участия в сезоне Формулы-1  года,  под руководством Майка Кохлена.

Презентация 
Дебют машины состоится 19 февраля 2013 года на трассе в Барселона во время второй части предсезонных тестов. Первой за руль Williams FW35 сядет тест-пилот команды Сьюзи Вольф, затем основные гонщики.

Предсезонные и внутрисезонные тесты

История выступлений

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1